Васси () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Вир. Население кантона на 2006 год составляло 5716 человек.

Код INSEE кантона 1436. Всего в кантон Васси входило 14 коммун, из них главной коммуной являлась Васси.

Коммуны кантона 

Берньер-ле-Патри — население 539 чел.
Бюрси — население 362 чел.
Шендолле — население 232 чел.
Эстри — население 344 чел.
Ла-Рок — население 96 чел.
Ле-Дезер — население 77 чел.
Ле-Тей-Бокаж — население 259 чел.
Моншан — население 540 чел.
Пьер — население 197 чел.
Прель — население 257 чел.
Рюлли — население 223 чел.
Сен-Шарль-де-Перси — население 181 чел.
Васси — население 1718 чел.
Вьессуа — население 691 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос